Дом Бургундия или Бургундската династия (; , Haus Burgund) е френска благородническа династия, която съществува от 11 век, линия на кралската династия Капетинги. Династията управлява Бургундското херцогство от 1032 – 1361 г.

Образувана е през 1032 г. от Роберт I, херцог на Бургундия, син на френския крал Робер II и
свършва през 1361 г. със смъртта на Филип I.

От 1363 г. херцогството попада на Династия Валоа Бургундия или „по-младият Валоа Бургундски дом“ на Филип II Смели, херцог на Бургундия (1363 – 1404).

Линии на династията

Стара бургундска династия 

 Хайнрих, става граф на Португалия 1093 – 1112
 Жана Бургундска († 1330), първата съпруга на Филип VI от Франция, кралица на Франция
 Маргарет Бургундска († 1382), първата съпруга на Луи X от Франция, кралица на Франция

Млада бургундска династия (Династия Валоа Бургундия) 
Херцозите на Бургундия от династията са:

Графски Бургундски дом (Иврейска династия)

(Бургундска династия в Кастилия и Леон)(1126 – 1366, 1367 – 1369)

Бургундска династия (Португалия) – Крале на Португалия 
 1139 – 1185: Афонсу I Велики.
 1185 – 1211: Саншу IЗаселник (1154 – 1212) (порт. Sancho I o Povoador).
 1211 – 1223: Афонсу II Дебели (1185 – 1233) (порт. Afonso II de Portugal o Gordo).
 1223 – 1247: Саншу II Благочестиви (1207 – 1248) (порт. Sancho II o Pio).
 1248 – 1279: Афонсу III Болонски (1210 – 1279) (порт. Afonso III Bolonhês). Регент на Португалия от 21 септември 1245 година до смъртта на своя брат, когато получава пълната кралска власт.
 1279 – 1325: Денис IЗемеделец (1261 – 1325) (порт. Dinis I O Lavrador).
 1325 – 1357: Афонсу IVХрабри (1290 – 1357) (порт. Afonso IV o Bravo).
 1357 – 1367: Педру I Справедливи (1320 – 1367) (порт. Pedro I o Justiceiro).
 1367 – 1383: Фернанду I Прекрасни (1345 – 1383) (порт. Fernando I o Formoso).

Първият владетел и основател на Бургундската династия е Хайнрих Бургундски, граф на Португалия 1093 – 1112 г. Неговият син Афонсу I е първият крал на Португалия 1139 – 1185 г.

Деветият крал на Португалия Фернанду умира през 1383 г. Тогава династията е сменена от Дом Авис (1383 – 1580), която произлиза от извънбрачна линия на португалските крале.

Вижте също 
 Списък на владетелите на Бургундия

Източници